Ordet studie bruges om:
 Et rum som fx et kunstnerværksted, filmatelier, radiorum.
 En studie (skitse). Et udkast til et kunstværk.
 Et pladestudie – indspilning af musik.

Se også 
 Et studium – fx en videregående uddannelse, jf. "at studere".
 Studio